Access (Engels voor toegang, entree) kan verwijzen naar:

 Microsoft Access, een databaseprogramma
 Access (stripfiguur), een personage van zowel Marvel Comics als DC Comics.
 NedCar Access
 Internet access, in telecommunicatie: laatste deel in een verbinding vanaf een centrale naar een individuele aansluiting
 Access (magazine) over kiteboarding
 Access Suriname Travel, een reisbureau